Windfeld steht für:

 Windfeld (Meteorologie), Begriff aus der Meteorologie

geographische Objekte:
 Windfeld (Gemeinde Aschbach-Markt), Ortsteil von Aschbach-Markt, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Windfeld (Hörre), Berg in der Hörre, Lahn-Dill-Kreis, Hessen 

Windfeld ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:
 Windsfeld, Ortsteil von Dittenheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern